Der Grasshopper Cup 2018 fand vom 14. bis 18. März 2018 in Zürich in der Schweiz statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2017/18 und gehörte zur Kategorie PSA 100.

Vorjahressieger war Grégory Gaultier, der das Halbfinale erreichte. Im Finale trafen Ramy Ashour und Mohamed Elshorbagy aufeinander, welches Ashour mit 11:8, 11:9 und 11:6 für sich entschied.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Die achten besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Nicolas Müller einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 100.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Turnierseite
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2017/18
2018